Die 10. Internationalen Tennismeisterschaften von Polen fanden vom 19. bis 25. August 1947 beim Sportklub Pogoń in Katowice statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Mixed

Quellen 
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20–26. August 1947, verfügbar bei sbc.org.pl
 Przegląd Sportowy, 1947, Nr. 67–69, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
 Sport i Wczasy, 1947, Nr. 20, verfügbar bei sbc.org.pl

Weblinks 
 Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1947 auf historiapolskiegotenisa.pl

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1947